Qaradeyin – centro abitato del distretto di Ağdaş, in Azerbaigian
 Qaradeyin – centro abitato del distretto di Qəbələ, in Azerbaigian